SJ Tb bezeichnet folgende schwedische Lokomotivbaureihen:

 die Lokomotivbaureihe für Güter- und Arbeitszüge und für Schneeräumdienste SJ Tb (1969)
 die Dampflokomotivbaureihe SJ Tb (1905)